«По ту сторону кровати» (; другое название «Перемена мест») — французский комедийный фильм.

Сюжет 
Юмористическая история о чуть не потерянных семейных ценностях. Для сохранения брака главные герои: Ариана (Софи Марсо) и Хьюго (Дэни Бун) вынуждены полностью поменяться друг с другом образом жизни, привычками и работой, хотя прожили в браке десять лет. Жена берётся за управление в строительной компанией, где работает муж, а муж, в свою очередь, становится домохозяйкой, и даже воспитывает детей (сына и дочь) и мотается за покупками.

В ролях 
 Софи Марсо — Ариана
 Дэни Бун — Хьюго
 Ролан Жиро — Никар
 Антуан Дюлери — Морис
 Жюльетта Арно — Шарлотта
 Анни Дюпре — Лиз
 Нинон Можер — Луиза
 Клемо Курюр — Гектор
 Франсуа Винсентелли — Фланвар
 Дельфин Ривьер — Samia
 Арсен Моска — Гонсалво
 Армель — директор школы

Примечания

Ссылки 
 обложка

Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2008 года
Фильмы Orange Cinéma Séries
Фильмы TF1 Films Production